Наумчак — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Наумчак, Андрей Никифорович (1855 — ?) — член II Государственной думы от Подольской губернии, крестьянин.
 Наумчак, Ольга Ильинична (1902—1971) — Герой Социалистического Труда.